Мі́ллер  () — англомовне прізвище або топонім.

Персоналії 
 Міллер — список осіб, що носять таке прізвище.

Топоніми

Міллер — місто, штат Міссурі
 Міллер — місто, штат Південна Дакота
 Міллер — селище, штат Небраска
 Міллер Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсільванія
 Міллер Тауншип — селище в окрузі Перрі, штат Пенсильванія
 Міллер — переписна місцевість, штат Айова
 Міллер — гора (3277 м) у горах Святого Іллі, на Алясці

Міллер — гора (4160 м) у хребті Голланд Трансантарктичних гір на Території Росса (Антарктида)